Een verkeersweg:
 N457 (België)
 N457 (Frankrijk)
 N457 (Nederland), zie Provinciale weg 457

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing